Hallenmasters bezeichnet folgende Veranstaltungen im Hallenfußball:

 DFB-Hallenpokal, Deutschland (1987–2001)
 Volksbanken-Hallenmasters, Saarland (seit 1993)
 SHFV-Hallenmasters, Kiel (seit 1999)
 Hallenmasters Winterthur, Schweiz (2006–2016)